Karakum  – città del Turkmenistan
 Karakum  – deserto del Turkmenistan
 Karakum  – film turkmeno del 1994